Węgierska Formuła 2000 Sezon 2003 – dwunasty sezon Węgierskiej Formuły 2000.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2003 w sportach motorowych
2003